A 30 801-es számú közút egy öt számjegyű országos közút-szakasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nagykálló, illetve Nyíregyháza közigazgatási területén. A Nyíregyháza-kelet–Nyírbátor–Nagykálló-csomópont és a Nyíregyháza-észak–Záhony-csomópont egyik közös átkötő útja; az előbbi az M3-as autópálya és a 4911-es út találkozását, utóbbi a 403-as főútnak az autópályából való kiágazását jelenti.

Ezt a számozást az az út viseli, amely Budapest felől ágazik ki a sztrádából, végig amellett húzódik, kiszolgálja a kisebb átkötő ágakat, végül visszatorkollik az autópályába Vásárosnamény irányában. Kiágazása Nagykálló területén van, ott az M3-as a 233. kilométerénél, végpontjában pedig már 235.-nél tart. Először kiágazik belőle a 30 812-es út, majd beletorkollik a 30 803-as út, ezután elhalad a 4911-es felüljárója alatt. Első kilométerének megtétele előtt lép át Nyíregyháza területére, ott kiágazik belőle a 30 886-as út a 403-as felé, utána pedig beletorkollik a 30 887-es. Onnantól, ahol ez a két utóbbi egyesül, közös szakaszuk már a 30 880-as számozást viseli, ez szintén felüljárón keresztezi a sztráda, valamint a mellette húzódó utak (30 801, 30 802) nyomvonalát.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,010 kilométer.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30801
30801
30801
Nagykálló
M3-as autópálya